Ngongo peut désigner :
 Ngongo Leteta, un chef de tribu du Sankuru (République démocratique du Congo)
 Kwilu-Ngongo, une localité du territoire de Mbanza-Ngungu dans le Bas-Congo (République démocratique du Congo)
 la Compagnie sucrière Kwilu-Ngongo, une entreprise privée agricole de République démocratique du Congo
 René Ngongo, un biologiste, écologiste et militant congolais (RDC)
 Justin Kalumba Mwana Ngongo, un homme politique en République démocratique du Congo
 les Ngongo, un peuple de République démocratique du Congo
 le ngongo, une langue bantoue
 Ngongo est un village de la République du Congo situé dans le département du Kouilou
 Ngongo est une localité de la République du Congo située dans le département du Niari
 Ngongo Bakundi est un village du Cameroun dans la commune de Mbonge.
 Ngongo est un village du Cameroun dans la commune de Mbonge.
 Ngongo est un village du Cameroun dans la commune d'Obala.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme